Андрей Васильевич Печеров (родился 13 декабря 1937, село Вишнёвое Одесской области, теперь Подольского района Одесской области) — советский партийный деятель, председатель исполкома Одесского областного совета. Депутат Верховного Совета УССР 11-го созыва (с 1986 года), народный депутат Украины 1-го созыва. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1986 — 1990 г.

Биография 
Родился в крестьянской семье.

В 1951 — 1955 г. — обучение в Ананьевском техникуме механизации сельского хозяйства Одесской области. В 1955 — 1960 г. — студент факультета механизации сельского хозяйства Украинской сельскохозяйственной академии, инженер-механик.

В 1960 — 1964 г. — механик, главный инженер совхоза «Семиполковський» Броварского района Киевской области.

В 1964 году стал членом КПСС.

В 1964 — 1966 г. — старший инженер отдела механизации Бориспольского специализированного треста овоще-молочных совхозов Киевской области. В 1966 — 1971 г. — начальник отдела механизации, главный инженер Дарницкого специализированного треста овоще-молочных совхозов Киевской области.

В 1971 — 1978 г. — 1-й заместитель председателя Киевского областного производственного объединения «Сельхозтехника». В 1978 — 1979 г. — 1-й заместитель председателя Киевского областного производственного объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства Государственного комитета по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства УССР.

В 1979 — 1982 г. — начальник управления сельского хозяйства Киевского областного исполнительного комитета.

В 1982 — 1984 г. — слушатель Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР, экономист.

В 1984 — 1985 г. — заместитель заведующего отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности Одесского областного комитета КПУ.

В 1985 — заместитель председателя исполнительного комитета, председатель плановой комиссии Одесского областного Совета народных депутатов.

В сентябре 1985 — апреле 1990 г. — председатель исполнительного комитета Одесского областного Совета народных депутатов.

3 1990 — председатель Республиканского производственного объединения по агрохимическому обеспечению сельского хозяйства «Укрсельхозхимия». В 1995 — 1999 г. — советник Посольства Украины в Республике Молдова.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Знак Почета
 медали
 Государственный служащий 1-го ранга (04.2001)

Ссылки 
  

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Родившиеся в 1937 году
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Родившиеся в Подольском районе (Одесская область)
Делегаты XXVII съезда КПСС